The Way Back est le titre de plusieurs films :

 The Way Back, film réalisé par Carlton S. King en 1915 ;
 The Way Back (Cesta zpátky), film réalisé par Václav Krška en 1959 ;
 The Way Back, film réalisé par Samuel MacGeorge en 2002 ;
 The Way Back, court-métrage réalisé par Benjamin P. Moskowitz en 2004 ;
 The Way Back, titre original des Chemins de la liberté, film américain réalisé par Peter Weir en 2010.
 The Way Back, film américain réalisé par Gavin O'Connor sorti en 2020